Primeiro Império Mexicano — sob o regime de Agustín de Iturbide de 1821 a 1823
Segundo Império Mexicano — sob o regime do arquiduque Maximiliano da Áustria de 1864 a 1867

Desambiguações de história